Джу́ли Дре́цин (; 24 мая 1968, США) — американская .

Биография и карьера 
Джули Дрецин родилась 24 мая 1968 года в США. Её отец, Дэвид Дафф Дрецин (ум. 26 июня 2006), был юристом, специализирующимся на трудовом праве, а также режиссёром и продюсером Theatreworks U.S.A. Её мать, Джоанна Мерлин (род. 1931), актриса и режиссёр по кастингу. У неё есть сестра. Она училась в Хэмпширском колледже.

В 1989 году Дрецин дебютировала в кино, сыграв роль Слоун в фильме «». В 1993 году она сыграла Тесс Гуд в бродвейской постановке «Сестры Розенцвейг». Получила признание по своим ролям в телесериалах «Во все тяжкие» (2010) и «Рассказ служанки» (2018—2019). Всего на её счету более 50 ролей в фильмах и телесериалах. Дрецин озвучила множество аудиокниг, в том числе детских, используя разные акценты.

Дрецин замужем за телевизионным сценаристом Сэмом Кэтлином, у них есть двое детей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Хэмпширского колледжа